Pipián est un terme espagnol pouvant désigner :
 le pipián, spécialité culinaire colombienne à base de viande et de pommes de terre,
 une sauce d'origine mexicaine, à base de graines de courge, voir mole.